Alessandra Petrucci – accademica e docente italiana, rettrice dell'Università di Firenze dal 2021
Alessandra Petrucci – pallavolista italiana